Elvis Hitler («Э́лвис Ги́тлер») — американская группа, играющая сайкобилли. Пик деятельности коллектива пришёлся на конец 1980-х — начало 1990-х гг. С тех пор группа собирается лишь периодически. Группа была названа по псевдониму главного певца, Джима Лиди. Музыка группы представляла собой типичное сайкобилли, сочетающее в себе элементы пародии и откровенного китча.

Дискография 

Disgraceland (1988)
 «Cool Daddy In A Cadillac»
 «Live Fast, Die Young»
 «Hot Rod To Hell»
 «Rocking Over Russia»
 «Berlin To Memphis»
 «Elvis' Ripoff Theme»
 «Battle Cry Of 1000 Men»
 «Green Haze (Parts I & II)»
 «I Love Your Guts»
 «Ten Wheels For Jesus»
 «Black Babies Dancing On Fire»
 «Crush Your Skull»
 «Disgraceland»

Hellbilly (1989)
 «Showdown»
 «Hellbilly»
 «Ballad Of The Green Berets»
 «Teenage Surf Slave»
 «Booze Party»
 «Gear Jammin' Hero»
 «Revolving Blues Of Death»
 «Crush, Kill, Destroy»
 «Ghouls (Looking For Food)»
 «Hang 'Em High»
 «Don’t Blame Me If You Die Tonight»
 «Black Death On A White Horse»
 «Dance Of The Living Dead»
 «Misanthropes»

Supersadomasochisticexpialidocious (1992)
 «Last Sound»
 «World Explodes»
 «Shotgun Shell»
 «Don’t Push Me»
 «Cathouse»
 «Ghoul»
 «Bloody Bride»
 «Yummy Yummy Yummy»
 «Shove That Sax»
 «Dickweed»
 «Rebellion»
 «Bury The Hatchet»
 «Flat Head Boogie»
 «Open Road»
 «Yummy Yummy Yummy (Satan Remix) (Только на CD)»

Рок-группы США
Панк-рок-группы
Музыкальные коллективы из Детройта
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1992 году